Es Coto, petita platja de la Colònia de Sant Jordi 
 Mont del Coto, Paratge Natural Municipal del municipi de Monòver (Vinalopó Mitjà) 
 Serra del Coto, serralada de la comarca valenciana del Vinalopó Mitjà 
 Coto de Caza, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Calzada del Coto, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Alberto Coto García (1970, Llangréu, Astúries), calculadora humana